Michael Gamper ist der Name folgender Personen:

* Michael Gamper (Priester) (1885–1956), Südtiroler Priester und Publizist
 Michael Gamper (Literaturwissenschaftler) (* 1967), Schweizer Literatur- und Kulturwissenschaftler